

Sigle 
 Acronimo in lingua italiana dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
 Acronimo in lingua inglese di Optic Network Unit

Codici 
 ONU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ono-I-Lau (Figi)
 onu – codice ISO 639-3 della lingua unua

Altri progetti